Nikołaj Pawłow (1914–1990) – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Nikołaj Pawłow (1914–1990) – radziecki generał porucznik
 Nikołaj Pawłow (ur. 1975) – bułgarski menedżer i polityk, minister energetyki
 Nikołaj Pawłow (ur. 1982) – rosyjski siatkarz